Sky Prime Aviation Services — частная авиакомпания Саудовской Аравии. Базируется в международном аэропорту Короля Халида. Имеет лицензию на предоставление услуг VIP-чартера в Саудовской Аравии. Авиакомпания ориентируется на пассажиров с высоким доходом, в том числе представителей правительства страны.

Авиакомпания стала первой в Саудовской Аравии частной авиационной компанией, получившей лицензию на оказание услуг наземного обслуживания.

История 
29 декабря 2015 года авиакомпания Alpha Star создала новую дочернюю авиакомпанию Sky Prime Aviation Services. Её флот состоял из 7 самолётов: Airbus A340-200, A340-600, A320-200; Gulfstream G450 и G550; а также Embraer EMB-550 и Legacy 500.

Полёты Sky Prime начала в четвёртом квартале 2016 года.

В марте 2019 года Sky Prime начала сотрудничать с Etihad Aviation Group.

Флот 
Флот авиакомпании на август 2019 года состоял из 12 самолётов — 5 компании Airbus и 7 Gulfstream.

В 2020 году авиакомпания запланировала увеличить флот до 35 самолётов.

Примечания 

Авиакомпании Саудовской Аравии